William Crichton peut désigner :
 William Crichton (), lord chancelier d'Écosse sous Jacques II ;
 William Crichton (1881-1925), joueur de rugby à XV anglais.